Aleksy Iwanowicz Szachowski (ok. 1690-1736) – książę, generał en chef, senator 
 Aleksy Iwanowicz Szachowski (1812-ok. 1900) – książę, rosyjski generał piechoty
 Dymitr Iwanowicz Szachowski (1861-1939) – książę, rosyjski działacz polityczny, minister rządu tymczasowego w 1917
 Iwan Leontiejewicz Szachowski (1777-1860) – książę, generał piechoty, generał-adiutant
 Aleksandr Aleksandrowicz Szachowski (1777-1846) – książę, dramaturg rosyjski
 Mikołaj Leontiejewicz Szachowski (zm. 1836) – książę, rosyjski senator